désigne :

 Manvel, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 Manvel, une ville située dans le Texas.

Homonymie de localités aux États-Unis